James kan som auktorsförkortning betyda:

 Helen F. James
 Charles William James
 Edwin P. James (E.James)
 Peter Wilfred James
 Samuel W. James
 Thomas Potts James

Robotskapade auktorsförkortningar